De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2003 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 27 april 2003 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

MotoGP

250 cc
Alex Debón werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde, die hij kreeg na het maken van een valse start.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat